Бахарна () — букв. бахрейнцы.
 Бахарна — этнорелигиозная группа в составе бахрейнцев.
 Бахарна — старобахрейнский диалект арабского языка, язык шиитов-бахарна.